Alxenor () steht für:

 Alxenor (Bildhauer), ein antiker griechischer Bildhauer aus Naxos
 Alxenor (Mythologie), in der griechischen Mythologie ein Heros von Teos